Treville kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Tréville, departementet Aude i regionen Occitanien,

Italien 

 Treville, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria,

Storbritannien 

 Treville, England, tidigare civil parish i Herefordshire,